Супрун — легендарній козак, герой українських народних пісень (дум) та переказів, очільник невдалого походу на Крим.

Див. також 
 «Пісня про козака Супруна»
  «Супрун» в Енциклопедичному словнику Брокгауза і Єфрона